Wasai steht für:

 Wasai, Ort und Distrikt in Indonesien
 Wasai (Jigzhi), eine chinesische Gemeinde
 Wasai (Gemeinde Liebenfels), Ortschaft in der Gemeinde Liebenfels in Kärnten

Siehe auch:

 Filialkirche Wasai